Первый квалификационный раунд юношеского чемпионата Европы по футболу 2004 стал первым раундом отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2004.

48 команд были поделены на 12 групп по 4 в каждой, одна из команд в каждой группе принимала у себя все матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, прошли во второй раунд. Франция прошла автоматически в финальную часть на правах хозяев. Англия, Испания и Польша автоматически прошли во второй раунд, имея лучший рейтинг среди всех сборных перед отбором. Матчи прошли осенью 2003 года.

 Хозяева групп указаны курсивом.

Группа 1 
16-20 октября 2003

Группа 2 
16-20 сентября 2003

Группа 3 
2-6 октября 2003

Группа 4 
21-25 сентября 2003

Группа 5 
24-28 октября 2003

Группа 6 
18-22 октября 2003

Группа 7 
20-24 октября 2003

Группа 8 
7-11 октября 2003

Группа 9 
21-25 октября 2003

Группа 10 
24-28 сентября 2003

Группа 11 
4-8 ноября 2003

Группа 12 
17-21 сентября 2003

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 2003 году